In 1959 werd het elfde Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. De competitie werd gespeeld van 8 april tot 17 mei. Santos FC werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1959